Euclid se poate referi la:
Euclid, matematician grec
Euclid, filosof grec
Euclid, limbaj de programare
Euclid Trucks sau Euclid Company of Ohio, a fost o companie producătoare de tehnică grea de șantier